Департамент Мозель региона Лотарингия включает 51 кантон в 9 округах.

Округ Булеи-Мозель 
Округ Булеи-Мозель состоит из 3 кантонов:

 Булеи-Мозель
 Бузонвиль
 Фолькемон

Округ Шато-Сален 
Округ Шато-Сален состоит из 5 кантонов:

 Альбестроф
 Шато-Сален
 Дельм
 Дьёз
 Вик-сюр-Сей

Округ Форбак 
Округ Форбак состоит из 7 кантонов:

 Беран-ле-Форбак
 Форбак
 Фремен-Мерлебак
 Гротенкен
 Сент-Авольд-1
 Сент-Авольд-2
 Стирен-Вандель

Округ Мец-Виль 
Округ Мец-Виль состоит из 4 кантонов:

 Мец-Виль-1
 Мец-Виль-2
 Мец-Виль-3
 Мец-Виль-4

Округ Мец-Кампань 
Округ Мец-Кампань состоит из 9 кантонов:

 Ар-сюр-Мозель
 Мезьер-ле-Мец
 Маранж-Сильванж
 Монтиньи-ле-Мец
 Панж
 Ромба
 Верни
 Вижи
 Вуаппи

Округ Сарбур 
Округ Сарбур состоит из 5 кантонов:

 Фенетранж
 Лоркен
 Фальсбур
 Решикур-ле-Шато
 Сарбур

Округ Саргемин 
Округ Саргемин состоит из 6 кантонов:

 Битш
 Рорбаш-ле-Бич
 Саральб
 Саргемин
 Саргемин-Кампань
 Вольмюнстер

Округ Тьонвиль-Эст 
Округ Тьонвиль-Эст состоит из 6 кантонов:

 Каттеном
 Мецервисс
 Сьерк-ле-Бен
 Тьонвиль-Эст
 Тьонвиль-Уэст
 Юц

Округ Тьонвиль-Уэст 
Округ Тьонвиль-Уэст состоит из 6 кантонов:

 Альгранж
 Фамек
 Флоранж
 Фонтуа
 Эанж
 Муаэвр-Гранд

См. также 
 Округа департамента Мозель
 Коммуны департамента Мозель

Списки кантонов Франции по департаментам